QED je lahko:
angleška kratica za kvantno elektrodinamiko.
Q.E.D., (iz latinščine quod erat demonstrandum, »kar je bilo pokazati«), fraza, ki običajno zaključuje matematični dokaz.